

Cinema
 Little Fish – film del 2005 diretto da Rowan Woods
 Little Fish – film del 2020 diretto da Chad Hartigan

Letteratura
 Little Fish – romanzo di Casey Plett

Musica
Little Fish – gruppo musicale britannico

Teatro
 Little Fish – musical del 2003 composto da Michael John LaChiusa